Modrič je ime več naselij v Sloveniji:

 Modrič, naselje v občini Laško
 Modrič, naselje v občini Slovenska Bistrica